Sarasvati (rivier)
 Sarasvati (godin)
 Lakshmanananda Saraswati (1926-2008), hindoegeestelijke